Con el nombre propio Salto puede referirse a los siguientes cursos de agua:

en Argentina

 Río Engaño/Tigre, también llamado río Tigre o río Engaño o río del Salto, un afluente del río Palena, que cruza la frontera hacia la Región de Los Lagos, Chile;

en Chile (ver s:Diccionario Jeográfico de Chile/S de Luis Risopatrón)

 Arroyo del Salto, un afluente del lago Cochrane, en la Región de Aysén;
 Quebrada del Salto, un curso de agua que desemboca en la quebrada de Chañaral Alto, en la Región de Atacama;
 Quebrada de El Salto, un curso de agua en la cuenca de la quebrada de Paipote, en la Región de Atacama;
 Río del Salto (Quino), un afluente del río Quino, en la Región de La Araucanía;
 Río Salto (Liucura), también llamado Paso Hachado, un afluente del río Liucura, en la Región de La Araucanía;
 Río del Salto (Llanquihue), un afluente del lago Llanquihue, en la Región de Los Lagos;
 Río del Salto (Petrohué), un afluente del río Petrohué, en la Región de Los Lagos;
 Río del Salto (Quintupeu), un curso de agua que desemboca en el fiordo Quintupeu, en la Región de Los Lagos;
 Río Salto (Corcovado), que desemboca en el golfo de Corcovado, en la Región de Los Lagos;
 Río del Salto (Baker), un afluente del río Baker, en la Región de Aysén, Chile;
 Río El Salto (Puerto Chacabuco), un cauce natural cercano a Puerto Chacabuco, en la Región de Aysén, Chile;

en Costa Rica

Río Salto (Tempisque), afluente del río Tempisque;

en Italia

Río Salto (Italia), en la cuenca del río Tíber;

 en México

 Río El Salto, un afluente del río Tula en los estados de México e Hidalgo, en México;